El término trepador enano puede referirse a:

 trepador enano, el nombre común de la especie de ave Sitta pygmaea de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;

 trepador enano, uno de los nombres comunes de la especie de ave Xiphorhynchus fuscus.